SIL або sil може означати:

 Standard Interchange Language (SIL) — мовний стандарт з обміну даних.

 Рівень повноти безпеки або Safety Integrity Level або SIL — рівень забезпечення цілісності безпеки, який є мірою безпеки при роботі електричного, електронного обладнання, а також, програмованих електронних систем.

 SIL International ( — Літній інститут лінгвістики) — міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є вивчення, розвиток і документування малопоширених мов для розширення лінгвістичних знань і розвитку літератури.

 SIL — мовний код, що його використовує SIL International.

 sil — код ISO 639-3 для мови сісаала (тумулунг).